Makarenko je priimek več oseb:
 Ivan Aleksejevič Makarenko, sovjetski general
 Anton Semjonovič Makarenko (1888--1939), sovjetski pedagog (ukrajinskega rodu)

Makarov : 
 Albert Mihajlovič Makarov (*1938), sovjetski/ruski general in politik, nasprotnik Gorbačova in "perestrojke"
 Vasilij Emelijanovič Makarov, sovjetski general
 Fjodor Aleksejevič Makarov, sovjetski general
 Ivan Matvejevič Makarov, sovjetski general
 Mihail Grigorevič Makarov, sovjetski general
 Natalija Romanovna Makarova (*1940), ruska (sovj.) baletna plesalka
 Nikolaj Fjodorovič Makarov (1914--1988), sovjetski inženir in oblikovalec orožja (pištola Makarov)
Nikolaj Georgijevič Makarov (*1955), ruski matematik
 Nikolaj Mihajlovič Makarov (*1948), ruski (sovjetski) hokejist
 Nikolaj Jegorovič Makarov (*1949), ruski armadni general, šef generalštaba ruskih oboroženih sil (2007-12) 
 Ivan Mihailovič Makarov, sovjetski general
 Peter Grigorevič Makarov, sovjetski general
 Sergej Mihajlovič Makarov (*1958), ruski (sovjetski) hokejist
 Stepan Osipovič Makarov (1848--1904), ruski admiral, zasnoval prvi ledolomilec na svetu, poveljnik ruske pacifiške flote v rusko-japonski vojni
 Tamara Fjodorovna Makarova (1907--97), ruska (sovjetska) filmska igralka 
Valerij Leonidovič Makarov (*1937), ruski matematik